Чемпионат мира по снукеру 1990 (, также известен как 1990 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 13 по 29 апреля 1990 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Стивен Хендри. Хендри, выигравший в финале у Джимми Уайта, стал самым молодым победителем этого турнира — на тот момент ему был 21 год и 106 дней.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 120 000
 Финалист: £ 72 000
 Полуфиналисты: £ 36 000
 Четвертьфиналисты: £ 18 000
 1/8 финала: £ 9 000
 1/16 финала: £ 5 000
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 12 000
 Высший брейк в квалификации: £ 3 000

Высший брейк 

 140 — Джон Пэррот

Результаты

Основной турнир

Примечания

Ссылки 
 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1990 год в снукере